LAssociation pour la pensée complexe, créée en 1997 par Edgar Morin, a pour objet de promouvoir et faciliter le développement des méthodes de la pensée complexe.

Notes et références

Liens externes 
 

Association fondée en 1997